Кислота Каро (пероксомоносерная кислота, мононадсерная кислота) — неорганическое соединение с формулой HSO относящееся к классу надкислот. Соли кислоты Каро называются пероксомоносульфатами или кароатами.

Внешний вид 
Бесцветные кристаллы. Температура плавления 45 °C.

История открытия 
Открыта немецким химиком Генрихом Каро в конце XIX века.

Методы синтеза 
 Реакция хлорсульфоновой кислоты и пероксида водорода:

 
 Реакция пероксодисульфата калия и серной кислоты:

 
 Реакцией концентрированных пероксида водорода и серной кислоты:

Реакции 
 Окисляет анилин до нитробензола.
 Окисляет иодид-ион до иода.
 С ацетоном даёт пероксид ацетона.

Применение 
Пероксомоносерная кислота применяется для дезинфекции (например плавательных бассейнов), а её щелочнометаллические соли применяются при делигнификации древесины.

Аммонийные, калийные и натриевые соли кислоты Каро применяются как инициаторы радикальной полимеризации, травители, почвоулучшители и для обесцвечивания масел.

Пероксомоносульфат калия KOSO2OOH используется как окислитель.

Токсикология и безопасность 
Пероксомоносерная кислота является сильным окислителем, и в контакте с ней многие органические вещества воспламеняются.

Примечания 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Надкислоты
Серосодержащие кислоты
Окислители